NUK peut faire référence à :

 NUK (marque), marque commerciale de MAPA GmbH ;
 Norwegian Air UK, compagnie aérienne britannique.